Зела́ндские диалекты (самоназвание: Zeêuws; ) — один из двух нидерландских диалектов западнофламандско-зеландской диалектной группы. Распространён в провинции Зеландия на юго-западе Нидерландов.

Происхождение 
Как и на всём побережье Нидерландов, в раннем Средневековье в Зеландии (и Западной Фландрии) говорили на ингвеонских диалектах, иными словами, на древнефризском или близком к нему германском диалекте. При Меровингах и позднее при Каролингах началась франкская экспансия: многие завоеванные франками районы отказались от своего языка в пользу франкского. Это произошло довольно рано в Зеландии. Однако ингвеонский субстрат всегда просматривался на заднем плане, возможно, из-за связей с Голландией. Этот субстрат в слабой форме присутствует до сих пор, что позволяет причислять зеландский к фризо-франкским диалектам.

После франкской экспансии последовала фламандская: на следующем этапе Средних веков ведущим регионом в Нижних Землях стала Фландрия. Произошедшие тогда языковые изменения распространились по всей территории Нидерландов, хотя и не в одинаковой степени.

Зеландский диалект является в некотором смысле промежуточным между голландскими диалектами к северу и западнофламандскими диалектами к югу. Это связано в частности с тем, что в Средние века и начале Нового времени Зеландия находилась в сфере влияния как Голландии, так и Фландрии. В зеландских диалектах отчётливо прослеживается постепенное увеличение числа голландских языковых элементов по мере продвижения с юга на север. В то же время в зеландском ареале довольно последовательно распространены собственные диалектные черты и ясно очерчиваются диалектные границы с Голландией и Фландрией, поскольку морские проливы способствуют образованию узких пучков изоглосс с большим числом диалектных явлений.

Основные особенности 
Зеландские диалекты, входящие вместе с западнофламандскими в южную группу диалектов нидерландского языка, довольно сильно отличаются от стандартного нидерландского, основанного прежде всего на голландских диалектах.

Основные диалектные особенности:
 благодаря сохранению конечной шва в словах женского рода, в зеландском сохранилось различие всех трёх родов: мужского, женского и среднего;
 сохранились монофтонги [] и [], соответствующие написанию ij и ui, в литературном нидерландском они дифтонгизировались в [] и [];
 в большинстве случаев [] перешло [];
 сохранились древние нисходящие дифтонги [] и [] (в виде [] и []), в то время как в других диалектах они совпали с этимологическими e и o;
 отпало начальное h.

Примеры на эти особенности даны в следующей таблице (орфография основана на стандартном нидерландском (НЛЯ)):

Диалекты 

 Остворнские говоры.
 Гуре.
 Флакке.
 Схаувенско-дёйвеландские говоры.
 Филипсландские говоры.
 Толенские говоры.
 Севернобевеландские говоры.
 Валхеренские говоры.
 Городские зеландские говоры.
 Южнобевеландские говоры.
 11 и 12. Зеландско-фламандские говоры (аксельские и кадзандские).

Распространение и социальный статус

Лингвистическая характеристика

Фонетика

Гласные 
Краткие гласные

Долгие гласные

Примечания

Ссылки 

 

Западногерманские языки
Нидерландский язык
Диалекты нижненемецкого языка
Немецкие диалекты в Нидерландах